Breitraumwagen steht für:
die ehemaligen Duewag-Großraumwagen der Straßenbahn Hannover
die ehemaligen Großraumwagen T4-EP der Straßenbahn Karlsruhe